Ricardo Alarcon peut désigner :
 Ricardo Antonio Alarcón (1914-1988), footballeur international argentin ;
 Ricardo Alarcón de Quesada (1937-2022), homme politique cubain ;
 Ricardo Alarcon, personnage fictif de la série télévisée Marina.